Santiago Martínez es el conjunto, del nombre propio Santiago y el primer apellido Martínez, que puede referirse a:

Personajes 
 Santiago Martínez Argüelles (1967-), político español - concejal de Gijón;
 Santiago Martínez Cabrejas (1948-), político español - alcalde de Almería;
 Santiago Martínez Delgado (1906-1954), muralista y pintor colombiano;
 Santiago Martínez Martín (1890-1979), pintor español;
 Santiago Martínez Ocaña (1979-), deportista (halterofilia) español;
 Santiago Martínez Sánchez (1958-), ufólogo español;